Alexander Monro II. (* 22. Mai oder 10. März 1733 in Edinburgh; † 2. Oktober 1817 ebenda) war ein schottischer Anatom.

Leben 

Monro war Professor an der University of Edinburgh, wo er ab 1750 Medizin studiert hatte. 1783 wurde er zum Mitglied (Fellow) der Royal Society of Edinburgh gewählt.
Ab 1804 war er auswärtiges und ab 1812 Ehrenmitglied der Preußischen Akademie der Wissenschaften.

Werke 
 An Essay on the Dropsy and its Different Species. London 1756.
 De venis lymphaticis valvulosis. Berlin 1757.
 Observations, Anatomical and Physiological, Wherein Dr. Hunter’s Claim to Some Discoveries is Examined. Edinburgh 1758.
 A State of Facts Concerning the First Proposal of Performing the Paracentesis of the Thorax and the Discovery of the Lymphatic Valvular absorbent System of Oviparous Animals. In Answer to Mr. Hewson. Edinburgh 1770.
 Microscopical Inquiries Into the Nerves and Brain. Edinburgh 1780.
 Observations on the Structure and Functions of the Nervous System. Edinburgh 1783.
 The Structure and Physiology of Fishes Explained and Compared With Those of Man and Other Animals. Edinburgh 1785.
 A Description of All the Bursae Mucosae of the Human Body; Their Structure Explained and Compared With That of the Capsular Ligaments of the Joints, and of Those Sacs Which line the Cavities of the Thorax and Abdomen: With Remarks on the Accidents and Diseases Which Affect Those Several Sacs, and on the Operations Necessary for Their Cure. London 1788.
 Experiments on the Nervous System With Opium and Metallic Substances; Made Chiefly With the View of Determining the Nature and Effects of Animal Electricity. Edinburgh 1793.
 Observations on the Muscles and Particularly on the Effects of Their Oblique Fibres: With an Appendix, in Which the Pretension of Dr. Gilbert Blane, That He first Demonstrated the Same Effect to Be Produced by Oblique Muscles as by Straight Ones, With a Less Proportional Decurtation of Fibres is Proved to Be Quite Unfounded. Edinburgh 1794.
 Three Treatises on the Brain, the Eye and the Ear. Edinburgh 1797.

Literatur 
 Barbara I. Tshisuaka: Monro, Alexander. In: Werner E. Gerabek, Bernhard D. Haage, Gundolf Keil, Wolfgang Wegner (Hrsg.): Enzyklopädie Medizingeschichte. De Gruyter, Berlin/New York 2005, ISBN 3-11-015714-4, S. 1005 f.

Weblinks 

 www.whonamedit.com

Einzelnachweise 

Anatom
Mediziner (18. Jahrhundert)
Mediziner (19. Jahrhundert)
Hochschullehrer (University of Edinburgh)
Mitglied der Royal Society of Edinburgh
Mitglied der Preußischen Akademie der Wissenschaften
Brite
Schotte
Geboren 1733
Gestorben 1817
Mann